Vlaka (Slivno) - plaats in Kroatië
 Vlaka (Trebinje) - plaats in Bosnië-Herzegovina
 Vlaka (Vrgorac) - plaats in Kroatië

 Siljeva Vlaka - berg in Bosnië-Herzegovina
 Buk Vlaka - plaats in Kroatië
 Bila Vlaka - plaats in Kroatië